James Belushi (né en 1954), acteur américain ;
 John Belushi (1949 - 1982), acteur américain.